Ле-Лозе́-Юба́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Главный город кантона Ле-Лозе-Юбай. Округ коммуны — Барселоннет.

Код INSEE коммуны — 04102.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 230 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 157 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 119 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 62,1 %). Из 119 активных работали 102 человека (63 мужчины и 39 женщин), безработных было 17 (10 мужчин и 7 женщин). Среди 38 неактивных 8 человек были учащимися или студентами, 22 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен Вийар
 Церковь Сен-Лоран (1715 год)
 Замок Турнике (XIV век, разрушен в 1693 году)
 Римский мост
 Батарея Дурмийуз (часть линии Мажино)
 Часовни: Драмонаск, Сен-Пол, Сен-Пьер, Сен-Жозеф

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки